Il doppio del torneo di tennis BMW Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Philipp Kohlschreiber e Michail Južnyj che hanno battuto in finale Jan Hájek e Jaroslav Levinský 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Julian Knowle /  Alexander Waske (primo turno)
  Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)

 Yves Allegro /  Jim Thomas  (primo turno)
 Ashley Fisher /  Chris Haggard (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2007
ATP Tour 2007